Список урартських богів

У цьому списку наведено божества пантеону держави  Урарту —  держави, що існувала в I тисячолітті до н. е. на території Вірменського нагір'я, згідно зі списком, складеним царем Ішпуїні. Див також Релігія Урарту.

Урартські боги

Література

Примітки  
 

Списки:Релігія 
Релігія Урарту